Hidaka se poate referi la:

Localități
 Municipiul Hidaka, o localitate în Japonia, în prefectura Saitama
 Orașul Hidaka, o localitate în Japonia, în prefectura Hokkaidō
 Orașul Hidaka, o localitate în Japonia, în prefectura Wakayama